Laborie (kwartier), kwartier van Saint Lucia
 Laborie (plaats), hoofdplaats van dit kwartier